Aardgeest (mythisch wezen), een wezen in de Germaanse mythologie
 Aardgeest (dichtbundel), een boek van Theun de Vries